Die Saison 1983/84 war die 9. Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

Der SK VÖEST Linz wurde trotz zweier Niederlagen in den beiden letzten Runden Österreichischer Meister, während sich der Titelverteidiger SK Austria Wien mit dem fünften Platz begnügen musste.

Im Vorjahr war der SC Inter Salzburg aufgestiegen, der direkt wieder absteigen musste.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga im Schach 1983/84.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 22./23. Oktober, 5./6., 19./20. November, 3./4. Dezember 1983, 4./5., 18./19. Februar, 3./4., 17./18. März sowie am 31. März und 1. April 1984.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Endstand in Schachsport 26/2, Seite 2 (PDF; 518 kB)

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1983
Schachveranstaltung 1984
Sportsaison 1983/84